Buenos Aires – distretto del Perù nella regione di Piura
Buenos Aires – distretto del Perù nella regione di San Martín